El distrito de Castelsarrasin es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Tarn y Garona (en francés Tarn-et-Garonne), de la región de Mediodía-Pirineos. Cuenta con 12 cantones y 103 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Castelsarrasin son:
 Cantón de Auvillar
 Cantón de Beaumont-de-Lomagne
 Cantón de Bourg-de-Visa
 Cantón de Castelsarrasin cantón primero
 Cantón de Castelsarrasin cantón segundo
 Cantón de Lauzerte
 Cantón de Lavit
 Cantón de Moissac cantón primero
 Cantón de Moissac cantón segundo
 Cantón de Montaigu-de-Quercy
 Cantón de Saint-Nicolas-de-la-Grave
 Cantón de Valence

Comunas

Véase también 
 Cantones de Tarn y Garona
 Comunas de Tarn y Garona

Enlaces externos 
 Castelsarrasin sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Castelsarrasin